80 км, 80-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

82 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога. Код 553130.

80 км — пассажирская платформа, казахстанская железная дорога. Код 706616.

80 километр — платформа Кругобайкальской железной дороги в Иркутской области
 80 километр — платформа Октябрьской железной дороги в Ленинградской области. Код 058942
 80 км — остановочная платформа Октябрьской железной дороги на территории города Сосновый Бор. Код 074818.
 80 км — пассажирская платформа, Горьковская железная дорога. Код 240715
 80 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 043716
 80 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 636544
 80 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 795717
 80 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 772236
 80 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 871910
 80 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 863026
 80 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога. Код 933483

80 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 507131.
 80 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога. Код 449114